«Инкассатор» — название фильмов:
 «Инкассатор» () — французский художественный фильм 2004 года режиссёра Николя Букриефф.
 «Инкассатор» () — американский кинофильм 2009 года; режиссёр Нимрод Антал.
 «Инкассатор» () — художественный фильм 2021 года, сценаристом и режиссёром которого является Гай Ричи; основан на одноимённом французском фильме 2004 года. См. также 
 «Сумка инкассатора» — советский художественный фильм 1977 года.